ХАДИ-7 — скоростной автомобиль, созданный в лаборатории скоростных автомобилей ХАДИ в 1966 году. Автор проекта автомобиля и руководитель лаборатории — Владимир Константинович Никитин. ХАДИ-7 принадлежит к классу 2 группы VIII.

На ХАДИ-7 был установлен вертолётный газотурбинный двигатель ГТД-350, мощностью 400 лошадиных сил.

Расчётная скорость ХАДИ-7 составляла свыше 400 км/ч, но она не была достигнута из-за того, что в СССР после закрытия заездов на озере Баскунчак отсутствовала подходящая трасса, на которой автомобиль мог развить такую скорость.

ХАДИ-7 принимал участие в рекордных заездах с 1966 по 1972 год. На Чугуевской трассе в 1966 году развил скорость 320 км/ч на дистанции 1 км, стартовав с места. Всего ХАДИ-7 в 1966—1967 годах поставил четыре всесоюзных рекорда.

За создание данного автомобиля Никитин и группа студентов получила Премию Ленинского комсомола.

См. также 
 ХАДИ (гоночные автомобили)

Ссылки 
 
 
 
 

Наука в Харькове
Автомобили по алфавиту
Гоночные автомобили СССР
ХАДИ